Melconian oder Melconián ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gabriel Melconián (* 1987), uruguayischer Schwimmer
 Martín Melconian, uruguayischer Schwimmer

Siehe auch:
 Melkonian